Дялу-Фрумос () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Стилпень.
 Дялу-Фрумос () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни П'єтрошица.
 Дялу-Фрумос () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Гирда-де-Сус.
 Дялу-Фрумос () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Ваду-Моцилор.
 Дялу-Фрумос () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Мергіндял.